Les kana sont des caractères de l'écriture japonaise, ainsi qu'un prénom féminin. Mais le mot Kana peut aussi faire référence à :

Patronymes  
 Kana, artiste solo de visual kei ;
 Kana Nishino, chanteuse japonaise ;
 Kana, nom de ring de la catcheuse (lutteuse professionnelle) Kanako Urai ;
Kana Satomi, joueuse de shogi japonaise.

Toponymes 
 Kana, commune du Burkina Faso, dans le département de Bagassi ;
 Kana, commune du Burkina Faso, dans le département de Guiaro ;
 Kana, commune du Burkina Faso, dans le département de Tchériba ;

Hydronyme 
 Kana, une rivière de  la péninsule de Kola, en Russie.

Mythologie 
 Kana, géant mythologique en Polynésie.

Musique 
 Kana, groupe de reggae français.

Industrie 
 Kana, maison d'édition de la société Dargaud Lombard, filiale de Dargaud ;
 Kana Home Video, label d'édition vidéo de la société Citel, filiale de Dargaud ;

Personnages 
 Kana, personnage du manga et animé Fruits Basket ;
 Kana, personnage du manga et animé Minami-ke ;
 Kanna Endō, personnage du manga 20th Century Boys ;
 Kanna, personnage du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air.

Références 

Homonymie de toponyme